1601 steht für:
 das Jahr 1601
 das Jahr 1601 v. Chr.
 Nord 1601, französisches Forschungsflugzeug

Siehe auch: